A 2016-os MotoGP katari nagydíjat március 17. és 20. között rendezték. A MotoGP-t Jorge Lorenzo, a Moto2-t Thomas Lüthi, míg a Moto3-at Niccolò Antonelli nyerte meg.

MotoGP

Időmérő
A MotoGP időmérőjét március 19-én, este rendezték. A pole-pozíciót Jorge Lorenzo szerezte meg Marc Márquez és Maverick Viñales előtt.

Futam
A MotoGP futamát március 20-án, este rendezték. A 62. pole-pozícióját megszerző Lorenzo jól kapta el a rajtot, ám mögötte mind Márquez, mind Viñales visszaesett a rajtnál. Jól rajtoltak viszont a Ducatik, Iannone második, Dovizioso pedig harmadik helyen haladt. Utánuk következett Rossi és Márquez. A Ducatik nagy végsebességének köszönhetően az egyenesben mindketten megelőzték Lorenzót, a pálya hátsó részén pedig Márquez egy kis rést kihasználva előzte meg Rossit. Dovizioso folyamatosan támadta csapattársát, majd miután megelőzte, Iannone kicsúszott. Rövidesen utána Crutchlow is elesett. Lorenzo végül az egyenesben megelőzte vetélytársát és megpróbált nagyobb előnyt kialakítani. Négy körrel a vége előtt Márquez megelőzte Doviziosot. Megpróbált fölzárkózni, de az utolsó kör első kanyarában Dovizioso visszaszerezte a második helyét. A leintésik nem változott semmi, Lorenzo megnyerte a futamot, Dovizioso és Márquez alkották az első hármast. Utánuk következett Rossi, Pedrosa, Viñales, Pol Espargaró, Smith, Barberá és Redding.

Moto2

Időmérő
A Moto2 időmérőjét március 19-én, este rendezték.

Futam
A Moto2 futamát március 20-án, este rendezték. A futam legnagyobb esélyesének a pole-pozícióból induló Jonas Folgert tartották. A német kiválóan rajtolt és már az első körben hatalmas előnyre tett szert. A rajt sokak számára katasztrofálisan alakult, rengetegen ugrottak ki a rajtnál. Először Zarco, Lowes, Schrötter és Rins kaptak boxutca-áthajtásos büntetést, így visszaestek a mezőny végére. Az élmezőnyt ekkor Jonas Folger, Franco Morbidelli, Nakagami Takaaki és a remekül rajtoló Thomas Lüthi alkotta. Majd a második körben a mindenkitől zavartalanul motorozó Folger dobta el a motort. Ezután Takaaki és Mulhauser is büntetést kapott a rossz rajtjáért. Az élmezőnyben két hatalmas csata alakult ki. Morbidelli és Lüthi az első, Cortese és Corsi pedig a harmadik helyért harcoltak. Az utolsó körökben azonban a versenyirányítás 20 másodperces büntetéssel sújtották Morbidellit és Cortesét, de ők erről mit sem tudva csatáztak tovább. Lüthi minimális előnnyel nyert Morbidelli előtt. Mögöttük a remekül hajrázó Luis Salom, Cortese és Corti értek célba. A büntetések után a dobogóra Lüthi, Salom és Corti állhattak föl, mögöttük Syahrin, Aegerter, és a Moto3-ból fellépő Danny Kent következett.

  Franco Morbidelli és Sandro Cortese 20 másodperces időbüntetést kaptak, mert kiugrottak a rajtnál.

Moto3

Időmérő
A Moto3 időmérőjét március 19-én, este rendezték.

Futam
A Moto3 futamát március 20-án, este rendezték. A pole-pozícióból Romano Fenati indulhatott és meg is tudta őrizni első helyét az első kanyar után, mögötte Livio Loi és a büntetés miatt a hatodik helyről induló Brad Binder előtt. Loi már a második körben megpróbálta átvenni a vezetést, de a kanyart túlmérte, így visszaesett a hetedik helyre. A mezőny nagyrészt együtt haladt, csak a verseny felétől kezdve tudott az élmezőny ellépni. 
Antonelli, Binder, Navarro, Fenati és Bagnaia között hatalmas harc alakult ki az első helyért, így az utolsó körökre Loi és Bastianini is utolérték őket. 
Végül a célegyenesben egymást gyorsulták le a versenyzők, így Antonelli elképesztő, 7 ezredes előnnyel nyert Binder előtt. A legjobb Mahindrás, Bagnaia a harmadik lett, mögötte a pole-ból induló Fenati, majd Bastianini, Bulega és Navarro következtek. A hétvégét talán legjobban kezdő Loi csupán nyolcadik lett, megfutva a verseny leggyorsabb körét.

Jegyzetek

További információk

katar
Katar sportélete